Le nom Château de Châteauneuf peut désigner :

Toponymes 
 Le château de Châteauneuf ou château du Banchet à Châteauneuf en Saône-et-Loire.
 Le château de Châteauneuf à Vuillafans dans le département du Doubs.
 Le château de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, situé à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine dans le département d'Ille-et-Vilaine.
 Le château de Châteauneuf-du-Pape situé à Châteauneuf-du-Pape dans le département du Vaucluse.
 Le château de Châteauneuf-en-Auxois, situé à Châteauneuf-en-Auxois dans le département de la Côte-d'Or.
 Le château de Châteauneuf-sur-Cher, situé à Châteauneuf-sur-Cher dans le département du Cher.
 Le château de Châteauneuf-sur-Loire, situé à Châteauneuf-sur-Loire dans le département du Loiret.

Châteauneuf